Heeren bezeichnet:

Ortschaften in Deutschland:
 Ortsteil Heeren der Kreisstadt Stendal in Sachsen-Anhalt, siehe Heeren (Stendal)
 Ortsteil Heeren der Stadt Kamen im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen, siehe Heeren (Kamen)
 Ortsteil Heeren-Herken der Stadt Rees im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen, siehe Heeren-Herken

Personennamen:
 Arnold Heeren (1760–1842), deutscher Historiker
 Astrid Heeren (* 1940), deutsche Schauspielerin und Model
 Friedrich Heeren (1803–1885), deutscher Chemiker
 Friedrich von Plettenberg-Heeren (1863–1924), deutscher Rittergutsbesitzer und preußischer Rittmeister

 Helga Heeren (* 1947), deutsche Richterin am Bundesverwaltungsgericht
 Helmut Heeren (1942–1999), deutscher Fußballspieler
 Henri Heeren (* 1974), niederländischer Fußballspieler
 Hermann Heeren (1688–1745), deutscher evangelischer Geistlicher, Domprediger in Bremen
 Hermann von Heeren (1833–1899), Hanseatischer Ministerresident und später bayerischer Agrarunternehmer
 Irma Heeren (* 1967), niederländische Duathletin und Triathletin
 Johann Stephan Heeren (1729–1804), deutscher Orgelbauer
 Minna Heeren (1823–1898), deutsche Genremalerin
 Oskar Antonio Federico Augusto Heeren (1840–1909), peruanischer Diplomat
 Peter Heeren (* 1965), deutscher Komponist
 Viktor von Heeren (1881–1949), Sohn von Hermann von Heeren, Gesandter an der deutschen Botschaft in Prag und später in Belgrad